«Контрольная по специальности» — фильм режиссёра Бориса Шадурского.

Сюжет 
Фильм представляет собой воспоминания главной героини Али. Студентка исторического факультета снимает комнату у Инны Фёдоровны, которая одна воспитывает Серёжу и Леночку. Студентка получает задание написать реферат о ветеране Великой отечественной войны, но не горит желанием собирать материал. Всё меняется после встречи с бывшей партизанкой, Любовью Савельевной Орешко…

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Игорь Болгарин, Марта Пятигорская
 Режиссёр: Борис Шадурский
 Художник: Владимир Белоусов
 Оператор: Анатолий Клеймёнов
 Звукооператор: Николай Веденеев
 Композитор: Вениамин Баснер
 Текст песен: Михаил Матусовский
 Директор картины: Александр Середа

Музыка 
 Josef Laufer & Golem & Sbor Bohuslava Myslíka — Ďábel Diskoték (Disco Duck).

Литература 
 

Фильмы СССР 1981 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы Бориса Шадурского